Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 

 
 
 

 89e régiment d'artillerie

 89e régiment d'infanterie
 89e régiment d'infanterie territoriale

 

 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires